Pasjak je lahko:
 Pasjak, Matulji (Hrvaška)
 Pasjak, Kruševac (Srbija)